Крипецкое-1 (Крипецкое) — деревня в Торошинской волости Псковского района Псковской области.

Находится в 4 км к северу от железнодорожной станции и деревни Торошино.

Формально существуют две деревни: Крипецкое-1 (собственно Крипецкое) и Крипецкое-2.

Образовалась при торфопредприятии. Решение о создании торфопредприятия и при нём поселка сельского типа вынесено в июне 1941 года. Строиться и расширяться стал после войны с 1944 года.

Первоначально строился пленными немецкими солдатами. В 7 км от деревни находится Крипецкой монастырь.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района